11-я улица ():

  — 11-я улица на Манхэттене, США.
  — станция «11-я улица» в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — станция «11-я улица» в городе Мичиган-Сити, штат Индиана, США.

См. также 
 11-я Красноармейская улица
 11-я Радиальная улица
 11-я Парковая улица